Блашко може да се односи на:

 Велико Блашко, насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ
 Мало Блашко, насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ